Armada in lingua spagnola indica la marina militare, tra cui:

 Invincibile Armata (Armada Invencible) – flotta approntata da Filippo II di Spagna nel 1587
 Armada de la República Argentina – marina militare dell'Argentina
 Armada Nacional de Venezuela – marina militare del Venezuela

Il termine può inoltre riferirsi a:
 Armada – villaggio della Contea di Macomb, Michigan (Stati Uniti d'America)
 Armada – album dei Keep of Kalessin del 2006
 Armada – videogioco del 1999
 Armada – romanzo del 2015 di Ernest Cline
 Armada – città immaginaria del romanzo La città delle navi di China Miéville
 Armada – genere di mosse della capoeira
 Armada Music – etichetta discografica specializzata in musica dance 
 Armada – fucile d'assalto copia del Norinco CQ immessa sul mercato nel 2009 dalla fabbrica d'armi S.A.M. – Shooter's Arms Guns and Ammo Corporation di Metro Cebu (Filippine)